Ива́н-чай широколи́стный, или Кипрей широколистный (, или ) — травянистое многолетнее растение; вид семейства . Вид рода , во многих классификациях включаемого в состав рода  в качестве подрода или секции.

Распространение и среда обитания 
Циркумбореальный вид, растёт в северных районах Северного полушария, в том числе субарктических и арктических областях, в широком диапазоне высот.

Пионер заселения приречных галечников. Сомкнутых травостоев не образует, встречается в небольшом количестве.

Ботаническое описание 
Листья имеют длину от 1 до 10 см, форма колеблется от копьевидной до овальной, они могут быть заострёнными или округлыми на концах, могут быть покрыты волосками.

Соцветие — кисть из цветков с ярким тёмно-розовым, иногда белым, цветом лепестков до 3 сантиметров в длину.

Плоды — удлинённые капсулы, которые могут превышать 10 сантиметров в длину.

Значение и применение 
Удовлетворительно и местами хорошо поедается . Поедается зайцами и гусями. На Омолоне присутствовал в летнем рационе лосей. По наблюдениям на Алтае скотом не поедается. 

Кипрей широколистный является национальным цветком Гренландии, где он известен под названием  — девочка.

Синонимы
По данным The Plant List:

 Chamaenerion halimifolium Salisb. 	
 Chamaenerion latifolium (L.) Sweet 	
 Chamaenerion latifolium var. grandiflorum Rydb. 	
 Chamaenerion latifolium var. megalobum Nieuwl. 	
 Chamaenerion latifolium var. parviflora Hartz 	
 Chamerion latifolium (L.) Holub 	
 Epilobium changaicum Grubov 	
 Epilobium corymbosum Rottb. 	
 Epilobium frigidum Retz. 	
 Epilobium glaucum Nasarow [Illegitimate] 	
 Epilobium grandiflorum Jacquem. ex Cambess. 	
 Epilobium halleri Retz. 	
 Epilobium humile Willd. ex Stev. 	
 Epilobium kamtschaticum Lepech. 	
 Epilobium kesamitsui T.Yamaz. 	
 Epilobium latifolium var. albiflorum (Nath.) A.E.Porsild 	
 Epilobium latifolium var. album Hutchison 	
 Epilobium latifolium f. latifolium 	
 Epilobium latifolium subsp. latifolium 
 Epilobium latifolium subsp. leucanthum Ulke 	
 Epilobium latifolium f. leucanthum (Ulke) Fernald 	
 Epilobium latifolium f. munzii Lepage 	
 Epilobium latifolium var. tetrapetalum Pall. ex Pursh 
 Epilobium pauciflorum Schrank 	
 Epilobium rhexiiflorum Fisch. ex Hausskn. 	
 Epilobium venustum Douglas ex Steud.

Примечания

Литература

Ссылки 

Кипрейные
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Кормовые растения северного оленя